

Accezioni comuni 
 Straniero – ciò che è appartenente a (o proveniente da) un'altra nazione

Fumetti 
 Straniero (Stranger) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Straniero (Foreigner) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Straniero – brano musicale del 1982 di Lucio Battisti, lato B del singolo estratto dall'album E già
 Straniero/Più di così – singolo del 1983 di Bobby Solo
 Straniero – singolo del 2017 dei Litfiba estratto dall'album Eutòpia
 Straniero – album del 2017 di Davide Shorty
 Straniero - singolo del 2021 di Bianca Atzei

Persone 
 Michele Straniero – cantautore italiano

Pagine correlate 
 Lo straniero